Loschnigg ist der Name von

 Hanns Löschnigg (1863–1931), österreichischer Arzt und Heimatforscher
 Marie Loschnigg (* 2002), österreichische Radsportlerin
 Vilim Loschnigg auch Wilhelm Loschnigg (* 1897), Botaniker